Orphanage — музыкальный коллектив из Нидерландов, исполнявший свою музыку на стыке дэт-метала и готик-метала.

Дискография

Полноформатные альбомы 
 1995 — Oblivion
 1996 — By Time Alone
 2000 — Inside
 2004 — Driven

Ссылки 
 Биография
 Orphanage на Encyclopaedia Metallum

Рок-группы Нидерландов
Готик-метал-группы Нидерландов
Дэт-метал-группы Нидерландов
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1987 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2005 году
Секстеты